TNU – Televisión Nacional de Uruguay, televisione di Stato dell'Uruguay
 TNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Newton (Iowa) (Stati Uniti)